Feillu es un apellido que puede referirse a:

  Romain Feillu, ciclista francés;
  Brice Feillu, ciclista francés, hermano menor del anterior.